Balett kan syfta på:

 Balett – en dansform
 Balett (musik) – ett musikstycke komponerat för balett
 Balett (koreografi) – ett verk komponerat av steg och rörelser till musik
 Balett (ensemble) – en dansensemble som dansar balett